Андре Бенуа:
 Бенуа, Андре (1879—1953) — американский пианист.
 Бенуа, Андре (род. 1984) — канадский хоккеист.